circonscription de sécurité publique

Sigle 
CSP, sigle composé des trois lettres C, S et P, peut faire référence à :

Agriculture 

 Contrôle sur place, dans le cadre des contrôles de la télédéclaration PAC.

Aviation 
 Chef du soutien personnel, dans l'armée de l'air française ;

Éducation 
 Conseil supérieur des programmes, en France ;

Droit 
  ;
 Code de la santé publique ;
 Contrat de sécurisation professionnelle, un dispositif français d'accompagnement des salariés ayant subi un licenciement économique ;
 Circonscriptions de sécurité publique ;
 Corps des conseillers des services publics, un corps de hauts cadres de l'État tunisien, ressortissants du cycle supérieur de l'ENA de Tunis ;

Informatique 
 Constraint Satisfaction Problem (en français, problème de satisfaction de contrainte) ;
 Content Security Policy, un système de sécurité pour les sites web ;
 Communicating sequential processes, un langage informatique défini par C.A.R. Hoare en 1978 ;
 Cryptographic Service Provider, une bibliothèque logicielle de Microsoft Windows ;
Cloud Service Provider (en français, fournisseur de services Cloud) ;

Maladie 
 Cholangite sclérosante primitive ;

Management 
 Customer Specification Process, un concept permettant d'automatiser et de contrôler le traitement de toutes les spécifications clients ;
 Centre de services partagés, une entité chargée de la gestion en commun des services nécessaires à plusieurs sociétés d'un même groupe ;

Mers et océans 
 Company Security Plan (en français, plan de sûreté de la compagnie), une référence à la réglementation maritime et au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
 Conseil supérieur de la pêche, l'ancienne dénomination d'un établissement public chargé de la préservation des milieux aquatiques et de la police de l'eau et de la pêche en eau douce, devenu l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ;

Politique 
 Christlich Soziale Partei, un parti politique belge germanophone ;
 Christlichsoziale Partei, le parti précurseur du Parti populaire autrichien (ÖVP) ;
 , un parti socialiste américain ;
 Comité de salut public, au cours de la Révolution française ;
 Coopération structurée permanente, dans l'Union européenne, une disposition du traité de Lisbonne dans le domaine de la défense ;

Religion 
 Confraternité Saint-Pierre, une association ouverte aux fidèles proches de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre ;

Sécurité

Sécurité publique 
 Circonscription de Sécurité publique, une division de la DDSP,  comprenant un commissariat de police (ou hôtel de police) et des postes de police satellites ;

Sécurité civile
 Centre de secours principal (terme officiel désignant une caserne de sapeurs pompiers de taille importante), un Centre d'incendie et de secours (C.I.S.) rattaché à un département   ;

Autre
 Connecticut State Police, une division du Ministère de la Sécurité publique du Connecticut ;

Sociologie 
 Centre de sociologie politique, de l'Université libre de Bruxelles en  Belgique, selon la liste des centres ou instituts de recherche francophones en sociologie ;
 catégories socioprofessionnelles, une nomenclature sociologique française élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et remplacée depuis 1982 par les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) ;

Sport 
 Limoges Cercle Saint-Pierre ou Limoges CSP, un club historique du Championnat de France de basket-ball ;

Technologie 
 Concentrating Solar Power (en français, centrale solaire thermodynamique) ;
 coût statistique de production.

Code 
CSP est un code qui peut faire référence à :
 Cape Spencer Coast Guard Heliport, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.